Monte San Cristóbal – vulcano delle Filippine
 Monte San Cristóbal – stratovulcano del Nicaragua